Newtown o New Town (en inglés pueblo nuevo) puede referirse a:
Newtown (Gales), villa en el condado de Powys en Gales.
Newtown (Connecticut), pueblo en el condado de Fairfield, estado estadounidense de Connecticut.
Newtown (condado de Fairfield, Connecticut), borough en el condado de Fairfield, estado estadounidense de Connecticut.
New Town (Dakota del Norte), ciudad en el condado de Mountrail, estado estadounidense de Dakota del Norte.
Municipio de Newtown (condado de Livingston, Illinois)
Newtown (Indiana), pueblo en el condado de Fountain, estado estadounidense de Indiana.
Newtown (Misuri), pueblo en el condado de Sullivan, estado estadounidense de Misuri.
Newtown (Ohio), villa en el condado de Hamilton, estado estadounidense de Ohio.
Newtown (condado de Bucks, Pensilvania), un borough.
Municipio de Newtown (condado de Bucks, Pensilvania)
Municipio de Newtown (condado de Delaware, Pensilvania)
Newtown (condado de Schuylkill, Pensilvania), un lugar designado por el censo.
Newtown (Telford and Wrekin), Shropshire, Inglaterra
Newtown Grant, lugar designado por el censo en el condado de Bucks, estado estadounidense de Pensilvania.
Newtown Association Football Club, equipo de fútbol semiprofesional situado en Newtown (Gales).
Avenida Grand–Newtown (línea Queens Boulevard), estación en la línea Queens Boulevard del Metro de Nueva York.

Otros 
 Puede referirse a la matanza que tuvo lugar en Newtown, Connecticut, Estados Unidos el 14 de diciembre de 2012.